Schloss Hausen ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss Hausen im Tal, bei Hausen im Tal in der Gemeinde Beuron (Baden-Württemberg)
 Schloss Hausen (Saarland), in Rehlingen-Siersburg
 Schloss Hausen (Oberaula), bei Hausen in der Gemeinde Oberaula (Hessen)
 Schloss Hausen (Bad Soden), in Hausen, Stadt Bad Soden-Salmünster (Hessen)

Siehe auch: 
 Herren von Hausen, Hausen (Ortsname)
 Gut Hausen
 Burg Hausen
 Schloss Haus